Самусь — фамилия, а также топоним.

Носители фамилии 
 Самусь, Александр Максимович (1856—1936(?)) — профессор Санкт-Петербургского технологического института.
 Самусь, Анатолий Фёдорович (род. 1930) — скульптор-портретист и монументалист.
 Самусь, Василий Максимович (1848/1849—1903) — академический певец и драматический актёр, преподаватель Санкт-Петербургской консерватории.
 Самусь, Николай Николаевич (род. 1949) — астроном, лауреат премии имени Ф. А. Бредихина.
 Самусь, Самойло Иванович (ум. ок. 1713) — украинский военный и политический деятель.
 Фёдор Потапов (Самусь) — легендарный партизан 1812 года.

Топоним 
 Самусь — посёлок в Томской области России.

Примечания